Geografia:
 Lisbon (Dakota del Nord)
 Lisbon (Florida)
 Lisbon (Illinois)
 Lisbon (Iowa)
 Lisbon (Louisiana)
 Lisbon (Maine)
 Lisbon (Nova Hampshire)
 Lisbon (Ohio)
 New Lisbon, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
Miscel·lània:
 Lisbon (disc), disc del grup Angra
 Sporting Lisbon